

Фегедеу () — село у Фалештському районі. Входить до складу комуни Чолаку-Ноу.
 Фегедеу () — село у Флорештському районі. Входить до складу комуни Вескеуць.